Марури-Хатабе (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Урибе. Занимает площадь 15,8 км². Население — 896 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 18 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página oficial del Ayuntamiento de Maruri-Jatabe 
 Maruri-Jatabe en la    Enciclopedia Auñamendi de Bernardo Estornés Lasa (Euskomedia Fundazioa)

Муниципалитеты Бискайи